

Białoruś 
 Augustowo – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie berezyńskim
 Augustowo – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie łohojskim
 Augustowo – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim
 Augustowo – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie szkłowskim

Polska 
 Augustowo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Brzozie
 Augustowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Dobrcz
 Augustowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Barcin 
 Augustowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo 
 Augustowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło 
 Augustowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski
 Augustowo - część wsi Mściszewice w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sulęczyno
 Augustowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty
 Augustowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Wielichowo 
 Augustowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Rydzyna 
 Augustowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Kwilcz 
 Augustowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Krajenka

Zobacz też 
 
 Augustów